Występy w europejskich pucharach szkockiego klubu piłkarskiego Heart of Midlothian.

Wykaz spotkań pucharowych

Puchar Europy/Liga Mistrzów

Puchar Zdobywców Pucharów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Liga Konferencji Europy

Statystyki 

Aktualizacja: 21.11.2022

Bibliografia 

 

Heart of Midlothian F.C.
Szkockie kluby piłkarskie w europejskich pucharach